Gymnanthenea är ett släkte av sjöstjärnor. Gymnanthenea ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Gymnanthenea